Рексем:

 Рексем — унитарная административная единица Уэльса со статусом города-графства.
 Рексем — валлийский футбольный клуб из одноимённого города на севере Уэльса.
 Рексем — город на севере Уэльса.